Аржанта́ () — колишній муніципалітет у Франції, в регіоні Нова Аквітанія, департамент Коррез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 420 км на південь від Парижа, 100 км на південний схід від Ліможа, 24 км на південний схід від Тюля.

Історія 

1 січня 2017 року Аржанта і Сен-Базіль-де-ла-Рош було об'єднано в новий муніципалітет Аржанта-сюр-Дордонь.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

2010 року в муніципалітеті нараховувалося 1466 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 2942,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 
 Аржанта на сайті французького Національного інституту географії
 Аржанта на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сайт міста Аржанта 
 [ Розташування муніципалітету Аржанта на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Коррез

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Коррез